Левкеева, Елизавета Матвеевна (Левкеева 1-я) (?-1881) — актриса Александринского театра
 Левкеева, Елизавета Ивановна (Левкеева 2-я) (1851—1904) — актриса Александринского театра